Софија Мајлс (; IPA: ) је енглеска глумица, рођена 18. марта 1980.  године у Лондону.

Филмографија

Извори

Спољашње везе 

 

Рођени 1980.
Енглеске глумице
Биографије живих особа